Sławica peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Sławica, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Sławica, un village dans la voïvodie de Lubusz.